Нюча-Яга — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Нюча-Яга (приток Ланги-Югана)
 Нюча-Яга (приток Неклей-Яги)